Джо́зеф Брэ́дфорд (; 22 января 1901 — 6 сентября 1980), более известный как Джо Брэ́дфорд () — английский футболист, выступавший на позиции центрфорварда. Лучший бомбардир в истории «Бирмингем Сити».

Клубная карьера 
С 12 лет играл за клуб «Пеггз Грин Виктория» в Старшей лиге Лестера. Был на просмотре в клубах «Астон Вилла» и «Дерби Каунти». 12 февраля 1920 года перешёл в «Бирмингем» за 125 фунтов стерлингов. Дебютировал в основном составе клуба 25 декабря 1920 года в матче против «Вест Хэм Юнайтед». Провёл в клубе 15 лет, сыграв 445 матчей и забив 267 голов. После окончания контракта с Бирмингем Сити в апреле 1935 года месяц спустя стал игроком «Бристоль Сити», а год спустя завершил карьеру.

Карьера в сборной 
Дебютировал в составе сборной Англии 20 октября 1923 года в матче против сборной Ирландии, забив гол в этой встрече. 8 декабря 1924 года сделал «дубль» в матче против сборной Бельгии, в котором англичане разгромили соперника на «Хоторнс» со счётом 4:0 (ещё два гола забил Билли Уокер). 10 мая 1930 года сделал «дубль» в матче против сборной Германии, который завершился вничью 3:3. Всего сыграл за сборную 12 матчей и забил 7 голов.

Также провёл 5 матчей за сборную Футбольной лиги. В сентябре 1929 года забил за сборную Футбольной лиги Англии 5 мячей в матче против сборной Ирландской лиги.

Достижения 
 Победитель Второго дивизиона (в составе «Бирмингем Сити»): 1920/21
 Обладатель Суперкубка Англии (в составе команды «Профессионалов»): 
 Победитель Домашнего чемпионата Британии (в составе сборной Англии): 1929/30, 1930/31 (разделённый титул)
 Финалист Кубка Англии (в составе «Бирмингем Сити»): 1931
 Лучший бомбардир в истории «Бирмингем Сити»: 267 мячей
 Включён в Зал славы «Бирмингем Сити» (2010 год)

Статистика выступлений

После завершения карьеры 
После завершения футбольной карьеры управлял кафе в Бирмингеме. Позднее управлял пабами в Бирмингеме и других городах. Вместе с Эриком Хоутоном управлял спортивным магазином. Работал скаутом «Арсенала».

Умер 6 сентября 1980 года в возрасте 79 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте EnglandFootballOnline.com 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Бристоль Сити»